Eisblume bezeichnet:

 Eisblume, Eiskristall, der in seiner Form einer Blume ähnelt
 Eisblume (Band), deutsche Popband
 als Eisblumen ein deutsch-bosnischer Kurzfilm
 Eiskraut, Pflanze, umgangssprachlich auch Eisblume
 Meereisblume, Eiskristall im Meer von polaren Regionen